Gräfendorf ist der Name folgender Orte:

 Gräfendorf, Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gräfendorf (Gräfendorf), Ortsteil der Gemeinde Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gräfendorf (Herzberg), Ortsteil der Stadt Herzberg (Elster) im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Gräfendorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Gräfendorf (Mockrehna), Ortsteil der Gemeinde Mockrehna im Landkreis Nordsachsen, Sachsen 
 Gräfendorf (Krölpa), Ortsteil der Gemeinde Krölpa im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Gräfendorf, Teil von Gräfen-Nitzendorf, Ortsteil der Gemeinde Moorgrund im Wartburgkreis, Thüringen
 Gräfendorf (Geiseltal), ehemalige Gemeinde im heutigen Sachsen-Anhalt, die dem Braunkohletagebau weichen musste
 Goszkówek (ehemals Gräfendorf im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Mieszkowice

Siehe auch:

 Grafendorf
 Großgräfendorf